Tagai () steht für:
 Tagai (Beg), Beg der Goldenen Horde

Orte:
 Tagai (Irkutsk), Dorf in der Irkutsk Oblast (Russland)
 Tagai (Oblast Uljanowsk), Dorf in der Oblast Uljanowsk (Russland)

Flüsse:
 Tagai (Ossa), Nebenfluss der Ossa in der Oblast Irkutsk (Russland)
 Tagai (Tschertala), Nebenfluss der Tschertala in der Oblast Tomsk (Russland)